Třída Sierra může znamenat:

 Kód NATO pro třídu ponorek ruského námořnictva, viz Projekt 945
 Třída hlídkových lodí mexického námořnictva, Třída Sierra (1998)